European Gymnastics (tot 2020 gekend als de European Union of Gymnastics) organiseert de Europese kampioenschappen Gymnastiek voor elk van de volgende onderdelen in de Gymnastiek:

Events

Huidige

Afgeschaft

Medailletabel 
Notities

De landen zijn gerangschikt volgens het aantal gouden, zilveren en bronzen medailles.
Resultaten omvatten enkel medailles van de senior reeksen.
Gedetailleerde resultaten van de Europese kampioenschappen acrogym zijn momenteel niet beschikbaar; hierdoor zijn enkel de medailles die bevestigd zijn opgenomen. Het totaal aantal medailles voor een aantal landen zijn opgenomen in de tabel.
Zilveren en bronze medailles die behaald zijn op de Europese kampioenschappen trampoline van 1969 tot 1981 zijn momenteel niet gekend.
Landen die niet meer bestaan staan in cursief.

Zie ook

Europese Spelen 2015